Haywardella är ett släkte av fjärilar. Haywardella ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktfjärilar
Haywardella